Людмила Ріхтерова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Домінік Ван Рост виграла титул, перемігши у фіналі Лоранс Куртуа з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Маріан де Свардт (чвертьфінал)
  Міріам Ореманс (чвертьфінал)
  Лоранс Куртуа (фінал)
  Домінік Ван Рост (переможниця)
  Наоко Кадзімута (чвертьфінал)
  Патрісія Гі-Буле (півфінал)
  Александра Фусаї (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Rover British Clay Court Championships Draw 

British Hard Court Championships
Тур WTA 1996